Actorthia är ett släkte av tvåvingar. Actorthia ingår i familjen stilettflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stilettflugor
Actorthia